Espanya – Spagna in catalano
Espanya – stazione della metropolitana di Barcellona